

Persone 
 Lars Nilsson (1916-2006) – atleta svedese
 Lars Nilsson (1965 circa) – tennista svedese
 Lars Nilsson (1965 circa) – sciatore svedese
 Lars Nilsson (1965) – pallavolista svedese
 Lars Nilsson (1966) – stilista svedese
 Lars Thomas Nilsson, detto Lasse (1982) – calciatore svedese